SST steht für:
 Saarländisches Staatstheater in Saarbrücken
 Samoa Standard Time, eine Zeitzone
 Santa Teresita (Buenos Aires) in Argentinien (IATA-Flughafencode)
 Satellite-to-Satellite Tracking
 Schnittstelle
 Schweizer Solvenztest
 sea surface temperature, englisch für Meeresoberflächentemperatur
 selbsttätig signalgeführtes Triebfahrzeug
 Self-Service Technologies
 Serum-separating tube, in der Medizin ein spezieller Blutprobenbehälter mit Unterdruck
 Shear Stress Transport, ein Turbulenzmodell in der numerischen Strömungssimulation
 Sic semper tyrannis, eine lateinische Phrase
 Silicon Storage Technology, ein Hersteller von Halbleiternprodukten
 Smart Stator Technology, ein Statorsystem für eine Exzenterschneckenpumpe
 Somatostatin, ein Peptidhormon
 Sorbischer Schulverein
 SpaceShipTwo, ein Raumschiff von Virgin Galactic und Scaled Composites
 Spätestmöglicher Starttermin, siehe Netzplantechnik
 Spitzer-Weltraumteleskop (engl. Spitzer Space Telescope)
 SST (Band), Musikgruppe aus Deutschland 
 sum of squared total deviations, englisch für Totale Quadratsumme
 SST Records, amerikanische Underground-Plattenfirma
 Strange Situation Test
 Streckenstation, eine Einrichtung an Straßen zur Steuerung von verkehrstechnischen Systemen
 Super Sonic Transport, siehe Ziviler Überschallflug
 Super Sound Tracing, ein empfangsverbesserndes Verfahren in einigen Sony-Tunern
 Swedish Solar Telescope
 Symmetrical Splice Technique, zum Vergrößern von Drucktanks im Wasserraketenmodellbau
 System suitability test

sst steht für:
 Sinasina (ISO-639-3-Code), eine der Chimbu-Sprachen

Abkürzung